Элизабет Энн Мэнли ( ; 7 августа 1965 года, Трентон, Канада) — фигуристка из Канады, серебряный призёр Олимпийских игр 1988 года, серебряный призёр чемпионата мира 1988 года, трёхкратная чемпионка Канады, участница Олимпийских игр 1984 года в женском одиночном катании.

После Олимпийских игр 1988 года Элизабет Мэнли закончила любительскую карьеру. Выступала в ледовых шоу, соревновалась среди профессионалов. Работает тренером по фигурному катанию. В августе 2006 года вышла замуж за бывшего хоккейного тренера Брента Теобальда. В 1988 году была награждена Орденом Канады.

Спортивные достижения

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1982
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1984 — одиночное катание (женщины)

Ссылки 
 

Фигуристы Канады
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1988 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1984 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1988 года